Herrarnas lagmångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 30 juli 2012. Kina tog guld framför Japan och Storbritannien. Från början slutade Storbritannien tvåa, Ukraina trea och Japan fyra, men efter att en protest från Japans sida om poängsättning i bygeln gått igenom fick Japan 0.700 extra poäng, vilket tog upp laget på en tredje plats. Detta var Storbritanniens första medalj i denna gren på 100 år, sedan olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm.

Medaljörer

Resultat

Referenser